Nascido a 27 de Maio de 1783, e falecido a 26 de Setembro de 1872 como diz a certidão de óbito ainda preservada na Biblioteca de Paços de Ferreira, foi um dos capitães do Batalhão da Rainha D.Maria I, Conde e um dos poucos homens mais importantes de Portugal. Criador de um dos mais emblemáticos monumentos de Portugal, mais concretamente em Frazão, a Casa da Praça. Foi um grande homem de negócios e ainda um dos companheiro de sua Alteza Real D.Maria I.

Para uns chamado Capitão da Praça mas no geral era conhecido, pelo Sr. Conde da Praça titulo não atribuído ao próprio mas sim herdado de uma longa linhagem de famílias nobres (Condes soberanos de Biscaia e Reis de Leão) de tal forma este homem era importante que foi e inúmeras vezes homenageado com estátuas e ruas, ainda hoje a rua das Piscinas Municipais de Paços de Ferreira, é Rua Capitão da Praça, e até mesmo esse lugar chamado de Mata real era, nada mais, nada menos que uma propriedade/Mata de Manuel Alves Barbosa, daí Mata Real por este ser de uma familia Real, tal propriedade doada pelo mesmo à comunidade de Paços de Ferreira quando se torna no 1º governador de Paços de Ferreira.

Fonte
Livro História de Paços de Ferreira

Paços de Ferreira